До́вге — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить43 особи. Орган місцевого самоврядування — Зеленогайська сільська рада.

Географія 
Село Довге розташоване на сході Васильківського району. На півдні межує з смт Просяна Покровського району, на заході з селом Хвилі, на півночі з селом Зелений Гай та на південному заході з селом Крутеньке.

По селу протікає пересихаючий струмок з загатою. Через село проходить автомобільна дорога .

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Дніпропетровська область)

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області